China Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
China Grove (North Carolina)
China Grove (Texas)